Medal of Freedom può riferirsi a una delle seguenti decorazioni:

Medal of Freedom – decorazione civile degli Stati Uniti d'America creata nel 1945 e rimpiazzata nel 1963 dalla medaglia presidenziale della libertà
Medaglia presidenziale della libertà (Presidential Medal of Freedom)
Republican Senatorial Medal of Freedom
 Truman-Reagan Medal of Freedom – onorificenza assegnata annualmente dalla Victims of Communism Memorial Foundation